55. појединачно првенство Канаде у шаху одржано је у Монтреалу од 24. августа до 7. септембра 1959 год. које је уједно било и зонски турнир зоне Канада. Победу је однео Даниел Јанофски.

Турнирска табела

Литература 

 D.A. Yanofsky, Chess the Hard Way, Published by Isaac Pitman, 1953

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства Канаде у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1959.